William Cockburn peut faire référence à :
 William Cockburn (1627–1628),  
 William Cockburn (1628–1650),  Baronnet Cockburn
 William Cockburn (1650–1657),  Baronnet Cockburn
  (mort en 1683), officier de cavalerie royaliste écossais opposé à la Restauration
  (1669–1739), médecin écossais
 William Cockburn (1773–1858), doyen d'York
  (1891–1957), banquier écossais
 William Cockburn (1902–1975), joueur canadien de hockey sur glace
  (1916–2004), joueur australien de cricket.